Melinis minutiflora é uma espécie de planta com flor pertencente à família Poaceae. 

A autoridade científica da espécie é P.Beauv., tendo sido publicada em Essai d'une Nouvelle Agrostographie 54, pl. 11, f. 4. 1812.

É uma gramínea nativa da África , popularmente conhecida no Brasil como capim-gordura. Foi introduzida no Brasil com a finalidade de atuar como forrageira e formar pastagens por ser uma planta rústica e de rápido crescimento. No entanto naturalizou-se e transformou-se em invasora de diversos ecossistemas, como o cerrado.

No processo de invasão, a planta cresce por cima da vegetação herbácea nativa causando sombreamento e morte dessa vegetação, deslocando espécies nativas de flora e fauna. Também gera aumento da temperatura de incêndios no cerrado, com eliminação tanto das plantas nativas quanto do banco de sementes pré-existente no solo.

Portugal 

Trata-se de uma espécie presente no território português, nomeadamente no Arquipélago da Madeira.

Em termos de naturalidade é introduzida na região atrás indicada.

Protecção 

Não se encontra protegida por legislação portuguesa ou da Comunidade Europeia.

Bibliografia 
 Melinis minutiflora - Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira) - Sociedade Lusitana de Fitossociologia 
 Checklist da Flora do Arquipélago da Madeira (Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens) - Grupo de Botânica da Madeira
 Melinis minutiflora - Portal da Biodiversidade dos Açores
 Melinis minutiflora - The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (consultado em 9 de novembro de 2014).
 Melinis minutiflora - International Plant Names Index
 Castroviejo, S. (coord. gen.). 1986-2012. Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.

Ligações externas 

 Melinis minutiflora - Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.
 Melinis minutiflora - Flora-on
 Melinis minutiflora - The Euro+Med PlantBase
 Melinis minutiflora - Flora Vascular
 Melinis minutiflora - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Melinis minutiflora - JSTOR Global Plants
 Melinis minutiflora - Flora Europaea
 Melinis minutiflora - NCBI Taxonomy Database
 Melinis minutiflora - Global Biodiversity Information Facility
 Melinis minutiflora - Encyclopedia of Life

Poaceae
Plantas invasoras
Flora de Portugal
minutiflora